Il singolare del torneo di tennis Vienna Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomas Buchmayer che ha battuto in finale Reinhard Wawra 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Alex Antonitsch (primo turno)
 Markus Zillner (primo turno)
 Tomáš Anzari (primo turno)
 Francisco Yunis (semifinali)

 Libor Němeček (secondo turno)
 Marcelo Ingaramo (quarti di finale)
 Nicklas Utgren (secondo turno)
 Andrej Merinov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Vienna Challenger 1992